1995 Голяма награда на Германия е 43-то за Голямата награда на Германия и девети кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 30 юли 1995 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Кратко изложение 
За това състезание Бертран Гашо е заместен от Джовани Лаваджи.

Деймън Хил ще стартира от пол-позиция. До него ще стартира Михаел Шумахер със своя Бенетон. Изненадващо пилота на Уилямс губи контрол в началото на втората обиколка като се удря на 1-вия завой право в стената от гуми.

Шумахер повежда колоната пред Дейвид Култард и Герхард Бергер, но той е наказан с 10 секунди в бокса заради фалстарт. След като изтърпя наказанието той се връща на трасето, но чак 14-и като си пробива път на подиума.

Стратегия с два стопа помогна на Михаел да запази лидерството си пред Дейвид Култард който имаше стратегия със само 1 стоп в бокса. Германеца печели състезанието на домашна публика, оставяйки Култард втори а Бергер трети. Още пилоти които влизат в точките са Джони Хърбърт, Жан-Кристоф Булион когото за него са първи точки този сезон и Агури Сузуки от Лижие, като се пребори с по младия си колега от Тирел, Укио Катаяма.

Меджувременно след края на състезанието двигателя Муген-Хонда на Лижие пилотирано от Агури Сузуки избухна в пламъци. Това обаче го гарантира да завърши 6-и.

Междувременно е ясно че Хил се завъртя поради масло излято на пистата от цялото резервоарно масло като е обичайна сесия за тимовете за запълнят резервоарните масла за старта на състезанието. Няколко дни по-късно, отборът на Уилямс откриха че болида на Деймън има фактически претърпяло от повреда на полуоската водейки се до инцидента. Малко преди да се завърти Мъри Уолкър коментира че той видя син дим идвайки от болида на Хил, но причината не е ясна.

Повреда на двигателя Форд в болида на Пиерлуиджи Мартини означи края на кариерата му във Формула 1 като от ГП на Унгария Педро Лами го замества за края на сезона.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия